Bento Rodrigues — distrito brasileiro localizado no município de Mariana
Bento Rodrigues da Rosa — advogado, latifundiário, agrimensor e político brasileiro
Manuel Bento Rodrigues da Silva — décimo Patriarca de Lisboa com o nome de D. Manuel I
Bento Godói Rodrigues — sertanista paulista

 

Desambiguações de antropônimos